Радь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радь, Андрей Владимирович (род. 1988) — украинский футболист, вратарь.
 Радь, Тарас Михайлович (род. 1999) — украинский лыжник и биатлонист.